R31 ou R.31 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Renard R.31, un avion de reconnaissance belge ;
 Short R31, un dirigeable britannique.

Sciences 
Chimie
 Chlorofluorométhane, un gaz de la famille des hydrochlorofluorocarbures ;
 La phrase de risque : Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique,  sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Hématurie, sans précision, d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Renault R31, une monoplace de Formule 1 conçue par le constructeur français Renault et engagée en championnat du monde de Formule 1 2011.

Transports 
Automobile
 Nissan Skyline R31, un modèle du constructeur japonais Nissan.

Route
  Ring belge R31, le boulevard circulaire de Charleroi.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres